Switanok (ukrainisch ; russische Entsprechung Switanok/Свитанок – bedeutet „Morgendämmerung“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Switanok (Tschuhujiw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Switanok (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Switanok (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Pereslaw-Chmelnyzkyj, siehe Switanok (Pereslaw-Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Switanok (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Switanok (Riwne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Switanok (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja, siehe Switanok (Horodnja)

 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Switanok (Nischyn)